Le Combat des dames est le neuvième album de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Sur le chemin de Travelborg, où elle doit participer aux jeux d'hivers, Aria est attaquée par un tigre.
Les habitants d'une maison proche la recueillent mais reçoivent alors la visite de soldats collecteurs d'impôt.
Aria se propose alors de combattre pour eux aux jeux… Mais en arrivant à l'entrée de la ville, elle est prise d'un malaise et s'évanouit.

Publication 
 Le Lombard () 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1987